Výraz brána Šumavy se používá pro označení několik měst Šumavského podhůří a Švihovské vrchoviny:

 Český Krumlov
 Hořice na Šumavě
 Klatovy
 Nalžovské Hory
 Prachatice
 Sušice
 Vimperk
 Volyně

Reference